

Patronyme
 Armando Maunier (1907-1998), un basketteur espagnol.
 Jean-Baptiste Maunier (1990- ), un chanteur et acteur français.
 René Maunier (1887-1951), un sociologue français.
 Richard Maunier (1977- ), un athlète français.
 Thierry Maunier (1959- ), un auteur de bande dessinée français plus connu sous le pseudonyme de Téhem. 

Homonymie de patronyme